Bockstael peut faire référence à :

Patronyme 

 Henri Bockstael, un homme politique belge du  ;
 Émile Bockstael, un homme politique belge des , qui fut le dernier bourgmestre de Laeken.
Albert Bockstael, un artiste belge du , grand fils d'Émile Bockstael

Toponyme 

 La place Émile Bockstael, place principale de Laeken;
 La gare de Bockstael, une gare ferroviaire de la région de Bruxelles-Capitale, en Belgique ;
 La station Bockstael, une station du métro de Bruxelles, située à Laeken sur la ligne 6 ;